Закавистле има више значења:

 Закавистле (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Закавистле (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику